Танаина, или денаина:

 Танаина — коренной народ Аляски.
 Танаина — язык народа танаина.

См. также 
 
 Танаис